Игорь Мацкевич:
 Мацкевич, Игорь Викторович (род. 1959) — генеральный директор ООО «ИТЕРАНЕТ», созданной весной 1999 года на базе IT-подразделений международной группы компаний «Итера» и занимающейся обеспечением информационной безопасности, разработкой, внедрением и сопровождением информационных систем, предоставлением услуг связи.
 Мацкевич, Игорь Михайлович (род. 1964) — российский учёный-юрист, криминолог. Первый проректор — проректор по научной работе Московской государственной юридической академии.
 Примечания